Hammasjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Hammasjärvi (sjö, lat 69,28, long 28,15), Lappland,  (4,2 km²)
2. Hammasjärvi (sjö, lat 68,68, long 26,87), Lappland,  (9,9 km²)
3. Hammasjärvi (sjö i Joensuu, Norra Karelen),  (81 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar